Palazzo Foscarini – a Venezia, sito nel sestiere di Dorsoduro
 Palazzo Foscarini – a Venezia, sito nel sestiere di Castello
 Ca' Foscarini della Frescada – a Venezia, sito nel sestiere di Dorsoduro
 Palazzo Foscarini – a Venezia, sito nel sestiere di Santa Croce